A Unidez é uma instituição de ensino técnico e superior localizada na Baixada Santista, com campus nas cidades de Itanhaém e Praia Grande.
Surgiu a partir da união da FAITA (Faculdade Itanhaém) e da Faculdade de Tecnologia Porto Sul, de Praia Grande, passando a ser chamada pelo nome Unidez Porto Sul.

Cursos 
Atualmente são ministrados na Unidez os cursos:

Campus Itanhaém
Administração
Logística
MBA's e Cursos de Pós-Graduação

Campus Praia Grande
Administração
Comércio Exterior
Logística
Recursos Humanos

Ligações externas 
Página Oficial

Instituições de ensino técnico de São Paulo
Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Itanhaém
Praia Grande (São Paulo)